Kartalis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Kartalis (* 1995), griechischer Fußballspieler
 Georgios Kartalis (1908–1957), griechischer Politiker